Een verkeersweg:
 A95 (Duitsland), zie Bundesautobahn 95
 A95 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een van de Stone-Wall varianten